Martin (ime)
 Martin (zadarski graditelj)
 Martin (ban)
 Papa Martin, ime nekoliko papa
 Sveti Martin

Naselja:

Hrvatska:
 Martin (Našice), gradsko naselje Našica

Slovačka:
 Martin (grad), grad u Okrugu Martin, u Slovačkoj
 Okrug Martin, Žilinský kraj

SAD:
 Martin, Florida
 Martin, Georgia
 Martin, Kentucky
 Martin, Louisiana
 Martin, Michigan
 Martin, Sjeverna Dakota
 Martin, Južna Carolinau
 Martin, Južna Dakota
 Martin, Tennessee
 Martin City, Montana
 San Martin, Kalifornija
 Okrug Martin, Sjeverna Karolina, okrug u SAD-u